Opostomias är ett släkte av fiskar. Opostomias ingår i familjen Stomiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Drakfiskartade fiskar
Opostomias